

Patronymie
 Andreas Busse (1959- ) est un athlète est-allemand.
 Fred A. Busse (1866-1914) est un maire de Chicago.
 Hans-Busso von Busse (1930- ) est un architecte allemand.
 Hermann Busse (1903-1970), est un homme politique allemand.
 Jacques Busse (1922-2004) est un peintre français.
 Martin Busse (1958- ) est un footballeur est-allemand.
 Ray Busse (1948-), joueur de baseball américain.
 Raymond Busse (?- ), architecte français.
 Theodor Busse (1897-1986) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Homonymie de patronyme